Een buurtschap bij Oegstgeest, zie Bazar (Oegstgeest)
 Een aan het Turks ontleend woord met de betekenis markt, zie Bazaar
 Een Nederlands damestijdschrift (1857-1900), zie De Bazar (tijdschrift)